Ма́рден () — английская фамилия. Известные носители:

 Марден, Брайс (род. 1938) — американский художник-минималист.
 Марден, Энн (род. 1958) — американская гребчиха.

Примечания